Die Dutch Open 2018 im Badminton fanden vom 9. bis zum 14. Oktober 2018 im Topsportcentrum in Almere statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
 Mark Caljouw (Halbfinale)
 Rajiv Ouseph (zurückgezogen)
 Jan Ø. Jørgensen (zurückgezogen)
 Ygor Coelho (2. Runde)
 Lucas Corvée (3. Runde)
 Misha Zilberman (2. Runde)
 Pablo Abián (3. Runde)
 Kashyap Parupalli (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Mia Blichfeldt (Champion)
 Beatriz Corrales (1. Runde)
 Rachel Honderich (Halbfinale)
 Neslihan Yiğit (Viertelfinale)
 Chloe Birch (Viertelfinale)
 Yvonne Li (zurückgezogen)
 Mette Poulsen (zurückgezogen)
 Sabrina Jaquet (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Berry Angriawan / Hardianto (Viertelfinale)
 Wahyu Nayaka / Ade Yusuf (Champions)
 Marcus Ellis / Chris Langridge (2. Runde)
 Jones Ralfy Jansen / Josche Zurwonne (Halbfinale)
 Jelle Maas / Robin Tabeling (Finale)
 Ben Lane / Sean Vendy (2. Runde)
 M. R. Arjun / Shlok Ramchandran (Viertelfinale)
 Jacco Arends / Ruben Jille (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Champions)
 Maiken Fruergaard / Sara Thygesen (Halbfinale)
 Selena Piek / Cheryl Seinen (Finale)
 Émilie Lefel / Anne Tran (Viertelfinale)
 Rachel Honderich / Kristen Tsai (Viertelfinale)
 Nami Matsuyama / Chiharu Shida (Viertelfinale)
 Lim Chiew Sien / Tan Sueh Jeou (1. Runde)
 Delphine Delrue / Léa Palermo (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Marcus Ellis / Lauren Smith (Champions)
 Niclas Nøhr / Sara Thygesen (2. Runde)
 Jacco Arends / Selena Piek (Halbfinale)
 Ben Lane / Jessica Pugh (Viertelfinale)
 Ronan Labar / Audrey Fontaine (1. Runde)
 Mikkel Mikkelsen / Mai Surrow (Viertelfinale)
 Robin Tabeling / Cheryl Seinen (Viertelfinale)
 Rohan Kapoor / Kuhoo Garg (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierergebnisse 2018

2018
Badminton 2018
Badmintonwettbewerb in Almere